Buthiers (Haute-Saône)
Buthiers (Seine-et-Marne)

Desambiguações de topônimos